Az alábbi lap a bizánci császárok családfáit tartalmazza.

395 – 457

457 – 518

518 – 578

578 – 602

611 – 711

717 – 1056

1057 – 1453

Fordítás

Források
http://genealogy.euweb.cz/pan/byzant.html
https://web.archive.org/web/20080226211850/http://sitemaker.umich.edu/mladjov/files/romanemperors2.pdf
http://www.friesian.com/romania.htm#anastasius

Kapcsolódó szócikkek 
 Bizánci császárok listája

Uralkodói családfák